King Arthur’s Hall steht für:
 King Arthur’s Hall (Tintagel), Gebäude in Cornwall
 King Arthur’s Hall (Bodmin Moor), Megalith